Импрессионизм

 Импрессиони́зм — направление в искусстве.
 Импрессионизм — музыкальное направление.
 Импрессионизм — течение в кинематографе.
 Импрессионизм — литературный стиль.

См. также 
 Импрессионизм и проблемы картины
 Импрессионистская драма